Nikola Žižić – calciatore croato
 Nikola Žižić – cestista montenegrino nato nel 1994
 Nikola Žižić – cestista montenegrino nato nel 2000